Osoby noszące nazwisko Arizmendi:
 Baby Arizmendi (1914–1962) – meksykański bokser
 Julen Luís Arizmendi Martínez (ur. 1976) – hiszpański szachista
 Ángel Javier Arizmendi (ur. 1984) – hiszpański piłkarz